Eights bezeichnet:

 James Eights (1798–1882), US-amerikanischer Arzt und Wissenschaftler
 Eights-Station, US-amerikanische Antarktis-Forschungsstation
 Eights-Küste, Küstenabschnitt im Westen des antarktischen Ellsworthlands